НПО «Імпульс» — науково-промислове об'єднання в місті Сєвєродонецьк, спеціалізується на розробці та виготовленні систем автоматазиції та управління, в сфері енергетики, нафтогазовій, транспортній і космічній. Підприємство існує з 1960-их років.

Примітки 

Підприємства Сєвєродонецька
Імпульс